Nak (plaats), een plaats in Hongarije
Piet Nak, een Nederlands verzetsstrijder
Harry Nak, een personage uit de Dik Voormekaar Show
nak (duif), een kleurslag van de Haagse tilduif

NAK en NaK 
 de Nieuw-Apostolische Kerk (kerkgenootschap), een kerkgenootschap
 Nederlandse Algemene Keuringsdienst, een keurings- en inspectiedienst voor zaaizaad en pootgoed in de akkerbouw
 Negative acknowledgment (NAK) of "not acknowledged", een term uit de informatica
 NaK, een legering van natrium en kalium

Zie ook 
 NAC (doorverwijspagina)
 Nack, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Naktuinbouw (Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw), een keurings- en inspectiedienst